Влади́мир Ко́жин:
 Кожин, Владимир Игоревич (род. 1959) — управляющий делами Президента РФ (2000—2014)
 Кожин, Владимир Николаевич (1932—1990) — советский лыжник и биатлонист.